Diana, Princess of Wales: Tribute — сборник из двух CD-дисков, выпущенный в память о Диане, принцессе Уэльской, в котором собраны хиты знаменитых исполнителей. Вырученные от продажи альбомов средства пошли на благотворительный фонд «Диана, Принцесса Уэльская», созданный в её память.

Двойной компакт-диск, выпущенный 2 декабря 1997 года, объединяет 36 песен известнейших в своих жанрах музыкантов, которые посвятили принцессе Диане, как уже известные свои хиты, так и специально написанные для неё композиции. Диск был выпущен через 3 месяца после гибели принцессы Уэльской.

Трек-лист

Диск 1 
 Who Wants to Live Forever — Queen
 You Have Been Loved — Джордж Майкл
 Angel — Энни Леннокс
 Простая молитва — Шинейд О’Коннор
 Miss Sarajevo — Лучано Паваротти
 Сонната № 18 — Брайан Ферри
 Little Willow — Пол Маккартни
 Tears in Heaven — Эрик Клэптон
 Everybody Hurts — R.E.M.
 Streets of Philadelphia — Брюс Спрингстин
 Don’t Dream It’s Over — Нил Финн
 Hymn to Her — The Pretenders
 Love Minus Zero/No Limit — Род Стюарт
 In the Sun — Питер Гэбриел
 Watermark — Эния
 Evergreen (Love Theme from A Star Is Born) — Барбра Стрейзанд
 Every Nation — Red Hot R+B All Stars
 I’ll Fly Away — Арета Франклин

Диск 2 
 I’ll Be Missing You — Puff Daddy
 Because You Loved Me — Селин Дион
 Gone Too Soon — Майкл Джексон
 You Were Loved — Уитни Хьюстон
 You Gotta Be — Des’ree
 Hero — Мэрайя Кэри
 Prayer for the Dying — Seal
 Missing You — Дайана Росс
 Wish You Were Here — Bee Gees
 How Could an Angel Break My Heart — Тони Брэкстон
 Love Is a Beautiful Thing — Тина Тёрнер
 All That Matters — Клифф Ричард
 Mama — Spice Girls
 Don’t Wanna Lose You — Глория Эстефан
 Stars — Simply Red
 Ave Maria — Майкл Болтон
 Pavane — Lesley Garrett
 I Am in Love with the World — Chickenshed

Cертификация

Ссылки 

Сборники 1997 года
Благотворительные альбомы